est la formule brute de plusieurs isomères.

 thyroxine, numéro CAS , racémique
 L-thyroxine ou lévothyroxine, numéro CAS 
 D-thyroxine, numéro CAS